Leviev oder Lewiew ist der Familienname folgender Personen:

 Miltscho Lewiew (Milcho Leviev; 1937–2019), amerikanischer Jazzpianist, Komponist und Arrangeur
 Simon Leviev (* 1990), israelischer Hochstapler

Siehe auch:
 Lewiew